Twee prototypen van motorfiets die werden ontwikkeld door Moto Guzzi:
 De Tre Cilindri toermotor uit 1932
 De Tre Cilindri racemotor uit 1940